Klimatiá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Klimatiá (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 
 Klimatiá (Korfu), Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar